Алфавитный список женщин-космонавтов, астронавтов и тайконавтов, совершивших хотя бы один орбитальный космический полёт.

А 
  Айвинс, Марша (США)
  Ансари, Ануше (США) — 1-й космический турист среди женщин; 1-я женщина-астронавт иранского происхождения.
  Арсено, Хейли — самая молодая женщина-астронавт США (29 лет).
  Ауньон-Чанселлор, Серина (США)

Б 
  Бейкер, Эллен Луиза Шулман (США)
  Бэррон, Кейла (США)
  Бондар, Роберта Линн (Канада) — 1-я женщина-астронавт Канады.

В 
  Ван Япин (Китай) — 1-я женщина-космонавт Китая, совершившая выход в открытый космос (2-й полёт).
  Восс, Дженис Элейн (США)

Г 
  Годвин, Линда Максин (США)

Д 
  Данбар, Бонни Джинн (США)
  Дейвис, Нэнси Джен (США)
  Джемисон, Мэй Кэрол (США) — 1-я женщина-астронавт афроамериканского происхождения.
  Джерниган, Тамара Элизабет (США)

К 
  Каванди, Джанет Линн (США)
  Кикина, Анна Юрьевна (Россия) 
  Кларк, Лорел Блэр Сэлтон (США) — одна из 5 женщин, награждённых Космической медалью почёта Конгресса (посмертно).
  Клив, Мэри Луиз (США)
  Колдуэлл-Дайсон, Трейси Эллен (США)
  Коллинз, Айлин Мари (США) — 1-я женщина-командир экипажа космического корабля (3-й и 4-й полёты).
  Кондакова, Елена Владимировна (Россия) — 1-я женщина, совершившая длительный полёт.
  Коулман, Катерина Грейс (США)
  Кристофоретти, Саманта (Италия) — 1-я женщина-астронавт Италии; 1-я европейская женщина-космонавт, совершившая выход в открытый космос (2-й полёт).
  Кук, Кристина (США) — обладательница рекорда по продолжительности орбитального полёта среди женщин (328 суток); участница 1-го выхода двух женщин в открытый космос.
  Кэрри, Нэнси Джейн (США)

Л 
  Ли Со Ён (Республика Корея) — 1-й космонавт Республики Корея.
  Лоуренс, Уэнди Берриен (США)
  Лусид, Шэннон (США) — одна из 5 женщин, награждённых Космической медалью почёта Конгресса (единственная — прижизненно).
  Лю Ян (Китай) — 1-я женщина-космонавт Китая.

М 
  Магнус, Сандра Холл (США)
  Макартур, Кэтрин Меган (США)
  Макклейн, Энн Шарлотт (США)
  Манн, Николь Онапу (США) — 1-й астронавт индейского происхождения; 1-я женщина-командир экипажа космического корабля во время 1-го полёта.
  Меир, Джессика Ульрика (США) — участница 1-го выхода двух женщин в открытый космос.
  Мелрой, Памела Энн (США)
  Меткалф-Линденбургер, Дороти Мари (США)
  Морган, Барбара Рэддинг (США) — женщина, имевшая наибольший возраст на момент орбитального полёта (55 лет).
  Мукаи, Тиаки (Япония) — 1-я женщина-астронавт Японии.

Н 
  Найберг, Карен Луджин (США)
  Новак, Лиза Мария (США)

О 
  Очоа, Эллен Лори (США) —  1-я женщина-астронавт латиноамериканского происхождения; 1-я женщина-астронавт на МКС (3-й полёт).

П 
  Пайетт, Жюли (Канада)
  Пересильд, Юлия Сергеевна (Россия) — российская актриса, исполнительница главной роли в фильме «Вызов», съёмки которого прошли в космосе.
  Проктор, Сиан (США)

Р 
  Райд, Салли Кристен (США) — 1-я женщина-астронавт США; самая молодая женщина-астронавт США (32 и 33 года), летавшая в космос дважды.
  Резник, Джудит Арлен (США) — одна из 5 женщин, награждённых Космической медалью почёта Конгресса (посмертно).
  Рубинс, Кэтлин (США)

С 
  Савицкая, Светлана Евгеньевна (СССР) — 1-я женщина, летавшая в космос дважды; 1-я женщина, совершившая выход в открытый космос (2-й полёт).
  Салливан, Кэтрин (США) — 1-я женщина-астронавт США, совершившая выход в открытый космос (1-й полёт).
  Седдон, Маргарет Ри (США)
  Серова, Елена Олеговна (Россия) — 1-я российская женщина-комонавт на МКС.
  Стефанишин-Пайпер, Хайдемари Марта (США)
  Стилл-Килрейн, Сьюзан (США)
  Стотт, Николь Мари Пассонно (США)

Т 
  Терешкова, Валентина Владимировна (СССР) — 1-я женщина-космонавт в мире; самая молодая женщина-космонавт на момент орбитального полёта (26 лет); единственная женщина-космонавт, совершившая одиночный полёт.
  Торнтон, Кэтрин Райан Корделл (США)

У 
  Уилсон, Стефани (США) — единственная женщина-астронавт афроамериканского происхождения, летавшая в космос больше одного раза; 1-я женщина-астронавт афроамериканского происхождения на МКС.
  Уильямс, Сунита (США)
  Уитсон, Пегги (США) — 1-я женщина-командир экспедиции на орбитальной станции (2-й (МКС-16) и 3-й (МКС-51) полёты); обладатель женского рекорда по суммарной продолжительности космических полётов (666 суток).
  Уокер, Шеннон (США)
  Уоткинс, Джессика (США) — 1-я женщина-астронавт афроамериканского происхождения, участвовавшая в долгосрочной миссии на МКС.
  Уэбер, Мэри Эллен (США)

Ф 
  Фишер, Анна Ли (США) — 1-я женщина-мать, побывавшая в космосе.

Х 
  Хайр, Кэтрин Патриция (США)
  Хелмс, Сьюзан (США)
  Хиггинботэм, Джоан (США)
  Хьюз-Фулфорд, Милли Элизабет (США)

Ч 
  Чавла, Калпана (США) — 1-я женщина-астронавт индийского происхождения; одна из 5 женщин, награждённых Космической медалью почёта Конгресса (посмертно).

Ш 
  Шармен, Хелен (Великобритания) — 1-й космонавт Великобритании; 1-я европейская женщина-космонавт.

Э 
  Эньере, Клоди (Франция) — 1-я женщина-космонавт Франции; 1-я европейская женщина-космонавт на МКС.

Я 
  Ямадзаки, Наоко (Япония)

Хронологический список женщин-космонавтов 
В данном списке в хронологическом порядке представлены все женщины, осуществившие хотя бы один орбитальный космический полёт.

 в таблице выделены астронавты, погибшие при осуществлении космического полёта.

 выделены астронавты, осуществляющие космический полёт в настоящее время.

Статистика 
На 5 октября 2022 года 71 женщина-космонавт участвовали в орбитальных космических полётах. К этому времени в живых нет шестерых (все из США), трое из них — Дж. Резник, Л. Кларк и К. Чавла — погибли в катастрофах космических кораблей (ещё одна американка, К. Маколифф, погибла при первом старте, не успев совершить орбитальный полёт, поэтому в настоящих списке и таблице не учтена).

Полётная активность

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 http://www.friends-partners.org/mwade/
 https://web.archive.org/web/20041216080441/http://space.kursknet.ru/
 http://www.april12.de
 «Звёздные амазонки». Документальный фильм. Телестудия Роскосмоса 

 
Женщины
Космонавты